

Patronyme
 Catherine Musnier (1974-), artiste-peintre canadienne de style naïf animalier.
 François Musnier de Pleignes (1893-1983), Intendant général de l'armée française.
 Louis François Félix Musnier de la Converserie (1766-1837), général français de la Révolution et de l’Empire.